Le tournoi de tennis de Nuremberg est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2014, classée en catégorie International, se dispute du 19 au .

Eugenie Bouchard remporte le simple dames. En finale, elle bat Karolína Plíšková, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Michaëlla Krajicek et Karolína Plíšková.

Faits marquants 

Ce tournoi de catégorie International s'est disputé à Nuremberg du 19 au .

Eugenie Bouchard remporte le simple dames. En finale, elle bat Karolína Plíšková, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Michaëlla Krajicek et Karolína Plíšková.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Nuremberg
 Saison 2014 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2014
Nuremberg
Tennis en mai 2014
Tennis en Allemagne en 2014